Vändra vald, een voormalige gemeente in de Estische provincie Pärnumaa
 Vändra (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa
 Vändra (Räpina), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina